Paidomazoma () bezeichnet:

 die Zwangsrekrutierung christlicher Jugendlicher im Osmanischen Reich, siehe Knabenlese
 die Umsiedlung griechischer Kinder und Jugendlicher in die Sowjetische Besatzungszone/DDR infolge des griechischen Bürgerkriegs, siehe Markos-Kinder